Хацке́вич — фамилия. Известные носители:

 
 Хацкевич, Вольф Беркович (1908—1959) — Герой Советского Союза.
 Хацкевич, Евгения Владимировна (род. 1993) — казахстанская футболистка.
 Хацкевич, Степан Фёдорович (1910—1979) — советский актер.